Гановски може да се отнася за:
 Мито Гановски (р. 1925), български художник
 Сава Гановски (1897-1993), български политик